Спасательный круг — средство для оказания помощи утопающим на воде.

Песни

Музыкальная группа 
 «Спасательный круг» — музыкальная группа Игоря Талькова.